Гран-при Сент-Питерсберга 2010 — это вторая гонка сезона 2010 года серии IZOD IndyCar. Этап прошёл в последний уик-энд марта на 2,906-километровой временной городской трассе в американском Сент-Питерсберге. Права на показ гонки у американского телеканала ESPN2.

Эта гонка домашняя для пилотов Andretti Autosport — одно из подразделений их команды выступает в качестве организатора этапа. Из 24 пилотов заявившихся на старт только четверо представляют США (причём трое из них выступают именно за команду Майкла Андретти).

Результаты

Квалификация

Стартовая решётка

Гонка 

1 — количество кругов лидировния.

Общий зачёт после этапа

Ссылки 
 Статистика и результаты на официальном сайте серии

Примечания 

Сент-Питерсберг
Март 2010 года
Моторные виды спорта
2010